Il doppio maschile del Beijing International Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Toshihide Matsui e Danai Udomchoke hanno battuto in finale Gong Maoxin e Zhang Ze 4–6, 7–6(8–6), [10–8].

Teste di serie 

  Artem Sitak /  Jose Rubin Statham (primo turno)
  Nikola Ciric /  Roman Jebavý (primo turno)

  Toshihide Matsui /  Danai Udomchoke (campioni)
  Hiroki Kondo /  Vishnu Vardhan (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Beijing International Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013